Garantie van Oorsprong, een bewijsstuk voor het aantonen van de afkomst geproduceerde elektrische energie
 Garanties van oorsprong, de Nederlandse regeling rondom deze certificaten